Bengal – esonimo inglese del Bengala
 Bengal – township della Contea di Clinton, Michigan (Stati Uniti d'America)
 Bengal o Bengala – razza felina

Pagine correlate 
 Bengala (disambigua)